Rockwood kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Rockwood (Illinois)
Rockwood (Michigan)
South Rockwood
Rockwood (Pennsylvania)
Rockwood (Tennessee)